Die Route nationale 57, kurz N 57 oder RN 57, ist eine französische Nationalstraße, die durch die Regionen Grand Est und Bourgogne-Franche-Comté führt und auf die Route impériale 76 zurückgeht. Von 1824 bis 1973 verlief sie von Metz bis Besançon. 1887 wurde die Routenführung über Xertigny aufgegeben und sie dafür über Remiremont geführt. Die Route über Xertigny umfasste die heutigen Straßen D434, D3 und D63:
  Metz – Epinal-Saint-Laurent
  Epinal-Saint-Laurent – Xertigny (1933-1973 Teil der N434)
  ab Xertigny für 4 Kilometer
  8 Kilometer bis Plombières-les-Bains
  Plombières-les-Bains – Besançon

Während der Besetzung Frankreichs im Zweiten Weltkrieg war sie von Metz bis zur Départementgrenze bei Arry Teil der Reichsstraße 269. 1973 wurde sie bis zur Schweizer Grenze verlängert, indem ihr Teile der N67, N461 und N462 zugeschlagen wurden:
  Metz – Besançon
  Besançon – Petite Saône
  Petite Saône – Etalans
  Etalans – Saint-Gorgon-Main
  Saint-Gorgon-Main – Schweizer Grenze ()

2006 erfolgte die Herabstufung des Abschnittes von Metz bis Nancy wegen der parallel verlaufenden A31. Die N57 wurde im Laufe der Zeit auf vielen Abschnitten zu einer ortsumgehenden Schnellstraße ausgebaut, und die Route durch die Orte wurde jeweils herabgestuft. Zwischen Luxeuil-les-Bains und Baudoncourt wurde die ursprüngliche Straße durch einen Militärflugplatz unterbrochen. Sie führt heute östlich an diesem vorbei.

Streckenführung

N57a 
Die N57A war von 1933 bis 1973 ein Seitenast der N57, der von dieser innerhalb von Remiremont abzweigte und zur N66 führte. Sie ist heute eine Kommunalstraße. Die Nummer wurde später nochmals bis 1991 für eine Verbindung zwischen der N57 und N83 in Besançon benutzt.

Weblinks 

 Route nationale française auf WikiSara, eine Auflistung aller Nationalstraßen

057
Route nationale 0057